Roberto Silva peut désigner :
 Roberto Bocareli Silva (1942-), footballeur brésilien ;
 Roberto Duarte Silva (1837-1889), chimiste français et capverdien ;
 Roberto Carlos da Silva (1973-), footballeur brésilien ;
 Roberto Pinheiro da Silva (1983-), coureur cycliste brésilien.